

Persone
Enrica Segneri (1981) – politica italiana
Paolo Segneri (1624-1694) – gesuita, scrittore e predicatore italiano

Altro
Segneri – stazione della linea M4 della metropolitana di Milano